Ce sigle signifie :

au Québec : Commission de la santé et de la sécurité du travail ;
en France : Centre spécialisé de soins aux toxicomanes ou certificat de Sauveteur-secouriste du travail.
en Côte d'Ivoire : Comité de santé et sécurité au travail nouvel dénomination du CHSCT